Glyphostoma adria är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Glyphostoma adria ingår i släktet Glyphostoma och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
adria